Чемпионат мира по спортивной акробатике — крупнейшее соревнование в этом виде спорта. Проводится с 1974 года.

Чемпионаты мира по акробатике